Владимир Хмелёв:
 Хмелёв, Владимир Николаевич — российский физик-акустик, доктор технических наук, профессор, заместитель директора по научной работе БТИ
 Хмелёв, Владимир Юрьевич (род. 1953) — исполняющий обязанности главы города Рыбинска в 2008—2009 годах.